Udaipur peut désigner :
 En Inde :
 Udaipur, un État princier, aujourd'hui dans le Chhattisgarh ;
 Udaipur, une ville de l'Himachal Pradesh ;
 Udaipur, une ville du Rajasthan ;
 l'État d'Udaipur, un État princier, aujourd'hui dans le Rajasthan ;
 la division d'Udaipur, une division de l'État du Rajasthan ;
 le district d'Udaipur, un district de l'État du Rajasthan ;
 Udaipur, une ville du Tripura ;
 Chhota Udaipur, une ville du Gujarat ;
 l'État de Chhota Udaipur, un État princier, aujourd'hui dans le Gujarat ;

 Au Népal :
 Udaipur, une ville du Népal.